Zkratka VOR může označovat:

 VOR (radiomaják)
 VOR (román), sci-fi román Jamese Blishe z roku 1958
 VOR: The Maelstrom, sci-fi válečná hra
 Hlas Ruska (Voice of Russia)

Související články 
 Vor, plavidlo sestavené z dřevěných klád
 Vor v zakoně, označení šéfa mafie zejm. v postsovětském prostoru